Arroyo (hiszp.) – wysychający strumień
 Arroyo – miejscowość w gminie Arroyo w Portoryko
 gmina Arroyo (ang. Arroyo Municipio) – gmina w Portoryko
 Victor Rolando Arroyo – kubański dziennikarz prześladowany przez władze